Ишханов — армянская фамилия. Известные носители:
 Ишханов, Борис Саркисович (1938—2020) — российский физик, доктор физико-математических наук. Заведующий кафедрой общей ядерной физики физического факультета МГУ.
 Ишханов, Григорий Львович (род. 1958) — российский певец и поэт. Автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, с ярко выраженным шоферским уклоном, псевдоним Григорий Заречный.
 Ишханов, Юрий Павлович (1929—2009) — советский и российский скульптор и художник.